Фёдор Ло́гвинов (), STED.D (стил. под маюскул) — российский рэп-исполнитель, битмейкер, звукорежиссёр.

Его творчество отличается разнообразием стилей, мрачными мотивами, а также серьёзным подходом рэпера к написанию текстов и музыки. Оно оказало серьёзное влияние на таких исполнителей, как Три дня дождя и Pyrokinesis.

Биография 
Родился в  городе Усолье-Сибирское, окончил в Иркутске вуз по специальности «Психология». Фёдор начал творческий путь с участия в интернет-баттлах. В 2012 году вышел его первый мини-альбом «Сектор Трип». Затем в свет были выпущены альбомы «Преморбид» и «METEORONIMBER» и серия EP «Саспенс». В 2016 году STED.D в составе команды «Гноев Ковчег» одержал победу на 8-м командном баттле hip-hop.ru, а также написал альбом «ICMP: Internet Control Message Protocol», куда помимо сольных композиций вошли совместные работы с Pyrokinesis и Obladaet. В поддержку релиза были выпущены 6 мини-клипов.

В 2017 Фёдор переехал в Санкт-Петербург. После выхода альбомов «Цикл» и «Иди и смотри» он организовал совместный с Pyrokinesis тур. В следующем году он выпустил работу Paints, а осенью перед публикацией макси-сингла «Я ПРОТИВ СЕБЯ» инсценировал самоубийство, которое было воспринято рэп-порталами как «попытка хайпануть», однако сам Фёдор заявляет, что этим перформансом хотел показать грядующее творческое перерождение.

В 2019 году вышел альбом «Депрессии не существует», где раскрывается тема психологических проблем. Также он принял участие в 17-м независимом баттле, на котором дошёл до пятого раунда. В 2020 была выпущена работа «Мы давно в аду». 21 октября 2022 года вышел десятый альбом «Депрессия существует», которому предшествовал сингл «Шанс».

Дискография

Альбомы 
  — «Сектор Трип»
  — «Преморбид»
  — Meteoronimber
  — ICMP
  — «Цикл»
  — «Иди и смотри»
  — Paints
  — «Депрессии не существует»
  — «Мы давно в аду»
  — «Депрессия существует»

Мини-альбомы 
  — «Саспенс»
  — «Саспенс, глава II: Сальстраумен»

Синглы 
  — «Valkyrie» (при уч. Pyrokinesis)
  — «Артобстрел» (при уч. Pyrokinesis)
  — «Infernal» (при уч. Pyrokinesis)
  — «Завтра и никогда» (при уч. Егора Натса и Hawaiian Sadness)
  — «Не нужна»
  — «Enemy»
  — «Аквариум»
  — «Я против себя»
  — «Не смогу справиться с этим дерьмом»
  — «спички»
  — «Хой»
  — «Хватит мне звонить»
  — «Черный снег»
  — «Я тону»
  — «Лучше всех»
  — «Carpe Diem»
  — «Voodoo People»
  — «Пять ошибок»
  — «Финита» (при уч. Aikko)
  — «Шанс»
  — «Новый предел»

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Ссылки 
 Биография на Rhyme.ru
 Коллаба: Почему рэперы Pyrokinesis и Sted.d выступают вместе? // Sobaka.ru
 

Рэперы России
Звукорежиссёры России